A Orientação para a Vivência Sacramental (OVISA) é uma associação privada de fiéis leigos da Igreja Católica no âmbito do Brasil, que tem como carisma o aprofundamento de casais na vivência da espiritualidade dos sacramentos na comunidade. Foi fundada sob os auspícios do bispo de Lins, D. Irineu Danelon, SDB.

Para participar do movimento, os casais católicos necessitam participar do encontro Orientação para a Vivência Sacramental, aceitar integralmente os ensinamentos de Cristo e ter o desejo de aprofundar a vida sacramental.

Para a OVISA, a família é "Igreja doméstica e íntima comunidade de vida de amor que tem por missão guardar, revelar e comunicar o Amor", que tem como ponto de partida a vivência dos sacramentos.

Organizações de leigos católicos